Бенице () — исторический район, расположенный в юго-восточный части города Праги, муниципальный район в составе административного района Прага 22.

В районе зарегистрировано 11 улиц, на которых располагается 192 дома. Население района — 474 человека. 

Первое упоминание о районе относится к XVI веку. Первоначальное название района было Збинице (), от чешского мужского имени Збислав. В 1974 году район был включен в состав Праги, войдя в состав административного района Прага 10.

Примечания 

Районы Праги